Siefker ist der Familienname von:
 Birgitta Siefker-Eberle (* 1954), deutsche Botschafterin

Sonstiges:
 Siefker Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika